Aral může být:

 Aralské jezero – bezodtoké slané jezero
 Aral – město v Kazachstánu
 Aral (firma) – společnost provozující čerpací stanice, součást BP
 Cahit Aral (1927–2011) – turecký politik
 Oğuz Aral (1936–2004) – turecký karikaturista
 Göran Aral (* 1963) – švédský fotbalista

Externí odkazy